

Automobilismo 
 Scion – marchio di automobili appartenente alla Toyota

Aviazione 
 Short S.16 Scion – bimotore da trasporto passeggeri della Short Brothers

Videogiochi 
 Orphen: Scion of Sorcery – videogioco di ruolo sviluppato da Shade 
 Scion – gioco di ruolo di ambientazione fantasy urbano

Altro 
 Scion – fumetto statunitense pubblicato da CrossGen Entertainment dal luglio 2000 all'aprile 2004